Генрих XIV (1305—1339) — герцог Нижней Баварии (1310—1139).
 Генрих XIV (1749—1799) — австрийский дипломат, посол в Пруссии. Представитель старшей линии рода Рейсс.
 Генрих XIV (1832—1913) — правитель княжества Рейсс младшей линии (1867—1913).